Stopp steht für:

 Stoppschild, als Kurzform
 Boxenstopp, als Kurzform
 Stopp, kurze Pause auf einer Schleppjagd, siehe Jagdreiten#Aufbruch zur Jagd

Stopp ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Stopp (1958), deutscher Hörfunkjournalist
 Fritz Stopp (1886–1975), deutscher Lehrer und Botaniker
 Klaus Dieter Stopp (1926–2006), deutscher Pharmazeut
 Martin Stopp (* 1980), deutscher Koch

Siehe auch:
 Stoppuhr (Zeitmesser)
 Stop – Stopper (Begriffsklärungen)

Abkürzung